El Torneig de Båstad 2012 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. En categoria femenina s'anomenà Sony Swedish Open 2012 i es disputà entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 dins el circuit International Tournaments de la WTA. En categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2012 i es jugà entre el 7 i el 15 de juliol de 2012 dins de les sèries 250 de l'ATP. La 65a edició del torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el seu cinquè títol de la temporada i segon a Bastad després de l'aconseguit el 2007. L'eslovena Polona Hercog va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior. La parella masculina formada pel suec Robert Lindstedt i el romanès Horia Tecău van guanyar el torneig per tercera ocasió consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012